Ромащенко () – украинская фамилия.

Известные носители 
 Ромащенко, Максим Юрьевич (род. 1976) — белорусский и российский футболист.
 Ромащенко, Мирослав Юрьевич (род. 1973) — белорусский футболист и тренер.
 Ромащенко, Михаил Алексеевич — советский государственный деятель, Главный Уполномоченный Правительства Украинской ССР по вопросам переселения украинцев из Польши в УССР (1946).
 Ромащенко, Павел Николаевич (род. 1974) — российский медик, специалист в области эндокринологической хирургии, член-корреспондент РАН (2016).
 Ромащенко, Руслан Олегович (род. 1993) — украинский хоккеист.
 Ромащенко, Сергей Витальевич (1987—2005) — российский автогонщик.